Милош Ђорђевић може да се односи на:

 Милош Ђорђевић (1976), српски глумац
 Милош Ђорђевић (1979), српски кантаутор, маркетиншки стручњак и предузетник
 Милош Ђорђевић (1990), српски фудбалер
 Милош Ђорђевић (1992), српски фудбалер
 Милош Ђорђевић (1993), српски фудбалер
 Милош Ђорђевић (1994), српски фудбалер
 Милош Ђорђевић (преводилац)